Pecel – piatto indonesiano
 Pécel – città dell'Ungheria